|-
| 169601 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169602 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169603 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169604 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169605 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169606 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169607 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169608 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169609 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169610 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169611 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169612 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169613 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169614 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169615 - || || 12 d'abril de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169616 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169617 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169618 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169619 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169620 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169621 - || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169622 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169623 - || || 14 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169624 - || || 14 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169625 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169626 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169627 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169628 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169629 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169630 - || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169631 - || || 16 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169632 - || || 19 d'abril de 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 169633 - || || 21 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169634 - || || 8 de maig de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 169635 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169636 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169637 - || || 8 de maig de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169638 - || || 8 de maig de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169639 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169640 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169641 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169642 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169643 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169644 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169645 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169646 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169647 - || || 7 de maig de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169648 - || || 8 de maig de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169649 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169650 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169651 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169652 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169653 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169654 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169655 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169656 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169657 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169658 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169659 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169660 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169661 - || || 10 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169662 - || || 7 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169663 - || || 7 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169664 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169665 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169666 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169667 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169668 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169669 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169670 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169671 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169672 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169673 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169674 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169675 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169676 - || || 7 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169677 - || || 10 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169678 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169679 - || || 10 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169680 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169681 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169682 - || || 15 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169683 - || || 10 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169684 - || || 7 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169685 - || || 7 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169686 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169687 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169688 - || || 9 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169689 - || || 10 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169690 - || || 7 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169691 - || || 16 de maig de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169692 - || || 2 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169693 - || || 5 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169694 - || || 4 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169695 - || || 2 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169696 - || || 5 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169697 - || || 5 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169698 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169699 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169700 - || || 8 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

9